Carmichael House steht für:

 Carmichael House (Auckland), Neuseeland 

im NRHP gelistete Objekte:

 Carmichael House (Macon, Georgia), National Historic Landmark der USA in Georgia; NRHP-ID 71000265
 Carmichael House (Fisherville, Kentucky), NRHP-ID 83002645
 Carmichael House (DeSoto, Mississippi), NRHP-ID 80002204